Уэст-Энд является одним из семи  Американских Виргинских островов.     

В состав Уэст-Энда входят следующие населенные пункты: Адельфи, , , и .

По данным Бюро переписи населения США, в 2010 году общая численность населения составляла 2241 человек  что на 8,9% больше по сравнению с данными за 2000 год, когда насчитывалось 2056 человек.  Всего в Уэст-Энде насчитывается 1128 домохозяйств.

Примечания 

Населённые пункты Американских Виргинских Островов